Мартіна Хінгіс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вінус Вільямс виграла титул, перемігши у фіналі Марі П'єрс з рахунком 6–0, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних гравчинь виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина 
{{Теніс16 3 
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= Д Ван Рост
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Б Ріттнер
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= С Фаріна
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= О Дементьєва
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Фусаї
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=7
| RD2-team05= А Кетцер
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Г Леон Гарсія
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= М Серна
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= В Вільямс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= С Фаріна
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3
| RD3-team02=

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ITF tournament edition details 

Тур WTA 1999
WTA Hamburg